Петро́вская — станица в Славянском районе Краснодарского края.

Административный центр Петровского сельского поселения.

География 
Станица расположена в дельте Кубани, в 22 км северо-западнее Славянска-на-Кубани, где расположена ближайшая железнодорожная станция.

Социальная сфера 
 СОШ 29, ООШ 9,30,31
 ДОУ 23,25.52
 2 сельских Дома культуры
 2 сельских клуба
 2 сельских и детская библиотека
 ДШИ и ЦРТДиЮ
 ДЮСШ
 Стадион
 Петровская участковая больница
 Фельдшерско-акушерский пункт
 3 аптеки
 Ветеринарный пункт
 отделение Почтовой связи
 отделение Сбербанка

История 
Куренное селение было основано в 1823 году, станица с 1842 года. Входила в Темрюкский отдел Кубанской области.

20.03.1920 — создан ревком
12.07.1920 — создана комсомольская организация
1921 — создан Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов

Население

Известные уроженцы 
 Храпко Василий Лазаревич (1913—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Кузуб Павел Стефанович (1924—1943) — Герой Советского Союза
 Науменко Вячеслав Григорьевич (1883—1979) — боевой офицер, участник Первой мировой и Гражданской войны в рядах Белой армии.

Достопримечательности

Образование 
На данный момент в станице действуют 4 школы: СОШ № 29 имени П. С. Кузуба, ООШ № 9, № 30, № 31.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МБОУ СОШ № 29 станицы Петровской 
 Сайт администрации Петровского сельского поселения Славянского района 
 Сайт администрации Славянского района 
 
 
 
 Самовтор С. В. Формирование «культурно-топонимического пространства» казачьих поселений Кубани  // Интеграция науки и высшего образования в социально-культурной сфере. Сб. научных трудов. Вып. 4. Т. 2. — Краснодар: Изд-во КГУКИ, 2006. — С. 425—430.

Населённые пункты Славянского района (Краснодарский край)